Heald est un patronyme et toponyme pouvant désigner :

Patronyme
 Anthony Heald (né en 1944), acteur américain
  (né en 1983), musicien australien
  (1895-1973), cavalière britannique
  (né en 1967), guitariste et chanteur australien
  (né en 1971), musicien australien
  (1904-1975), administrateur universitaire américain
  (né en 1965), blogger et porte-parole britannique
 Lionel Heald (1897-1981), avocat et homme politique britannique
  (né en 1967), joueur de soccer américain
 Nathan Heald (1775-1832), officier américain de la guerre de 1812
 
 
 Tim Heald (1944-2016), écrivain de romans policiers britannique
  (1864-1939), homme politique et banquier américain du Delaware

Toponyme

, île des terres Victoria

, chute de l'État du Maine près de la frontière canado-américaine

Voir aussi
 , collège à but non lucratif basé à San Francisco
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme